Reboreda puede referirse a:

en España 
Reboreda (Redondela), parroquia del concello de Redondela.
Reboreda (Otero de Rey), lugar de la parroquia de Francos, concello de Otero de Rey.
Reboreda (Adai), lugar de la parroquia de Adai, concello de Páramo.
Reboreda (A Torre), lugar de la parroquia de A Torre, concello de Páramo.
Reboreda (Porqueira), lugar de la parroquia de San Lourenzo de Abeleda, concello de Porqueira.
Reboreda (Silleda), lugar de la parroquia de Abades, concello de Silleda.

en Portugal 
Reboreda (Vila Nova de Cerveira), freguesia del municipio de Vila Nova de Cerveira.